Кодифференциал может означать:
 Кодифференциал в гомологической алгебре — название дифференциала в цепном комплексе, повышающего градуировку, которое иногда используется для отличения от дифференциала на нём же, но понижающего градуировку.
 Кодифференциал в дифференциальной геометрии — обратный образ дифференциальных форм при гладком отображении.
 Кодифференциал в теории Ходжа — отображение, двойственное дифференциалу дифференциальных форм относительно звезды Ходжа и понижающее градуировку на один.